W Polsce
 Jata – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Jata – część wsi Staniątki w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Jata – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Jata – część wsi Galów w woj. świętokrzyskim, w  pow.buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Jata – gromada

 Zobacz też
 Rezerwat przyrody Jata